Walhalla, van het Oudijslands Valhöll, is een hemel in de Noordse mythologie. Zie Walhalla (mythologie).

Daarnaast kan Walhalla verwijzen naar:

Plaatsen:
Walhalla (Australië), een tijdens de Eerste Wereldoorlog verlaten en nu toeristisch dorpje in Australië
Walhalla (North Dakota), een plaats in het Amerikaanse North Dakota
Walhalla (South Carolina), een plaats in het Amerikaanse South Carolina

Gebouwen:
Sociëteit Walhalla, een jongerensociëteit in Deurne
Walhalla (Donaustauf), een Duits gebouw
Walhalla (theater), een theater in Rotterdam op Katendrecht

Film, muziek en dergelijke:
Walhalla (cultuurprogramma), een televisieprogramma van Omroep Brabant
Walhalla (film), een Nederlandse film van Eddy Terstall
Walhalla (komedieserie), een televisieprogramma van BNN
Walhalla (Mertens), een compositie voor fanfareorkest van Hardy Mertens
Walhalla (Pioneers of Love), de eerste single van de Nederlandse popgroep Pioneers of Love
Walhalla (radio), een Nederlands radioprogramma
Walhalla (stripfiguur), uit Asterix & Obelix